Patzak ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Patzak (1931–2012), deutscher Diplomat
 Bernhard Patzak (1873–1933), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Helge Patzak (* 1974), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Jörn Patzak (* 1971), deutscher Staatsanwalt, Leiter der JVA Wittlich
 Julius Patzak (1898–1974), österreichischer Opern- und Liedsänger (Tenor)
 Peter Patzak (1945–2021), österreichischer Filmregisseur
 Rayl Patzak (* 1971), deutscher Electro-DJ, Slam-Poet und Literaturveranstalter

Siehe auch:
 Pacák